Rockwall – città degli Stati Uniti d'America
USS Rockwall – nave da sbarco statunitense